Зеебах, Зебах — немецкая фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Зеебах, Иоганн Андреас (1777—1823) — немецкий органист.
 Зеебах, Карл (1912—2007) — немецкий математик.
 Зеебах, Карл фон (1839—1878) — немецкий геолог.
 Зеебах, Мария (1830—1897) — немецкая актриса.
 Зеебах, Христиан (1793—1865) — немецкий лесовод.

Топоним 
 Зеебах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Зеебах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Сеебак — коммуна во Франции.
  — статистический округ Цюриха в Германии.
  — железнодорожная станция.
  — район Вайнбергена в Германии.
  — река в Швейцарии, приток Аре.
  — река в Германии, приток Изара.
  — река в Германии, приток Регница.
  — река в Германии, приток Рейна, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
  — река в Швейцарии, приток .
  — река в Германии, приток Узы, протекает по земле Гессен.
  — река в Германии, приток Унструта.
  — гора в Гренландии, в Гренландском национальном парке.

Другое 
 Зевах — мадианитянский царь.